

Особистості

Родове ім'я 
Сабіна — жіноче ім'я в Стародавньому Римі:
 Поппея Сабіна (30—65) — дружина римського імператора Нерона.
 Вібія Сабіна (85—136) — дружина римського імператора Адріана.

Прізвище 
 Карел Сабіна (1813—1877) — чеський письменник, публіцист, демократ, літературний критик
 Хоакін Сабіна (1949) — іспанський рок-співак, поет, композитор

Ім'я 
 Сабіна Азема (1949) — французька акторка
 Сабіна Бабаєва (1979) — азербайджанська співачка
 Сабіна Бергман-Поль (1946) — німецький політик, член партії Християнсько-демократичний союз
 Сабіна Гааг (1962) — австрійський історик мистецтва
 Сабіна Гуццанті (1963) — італійська акторка
  (1959) — німецька кларнетистка
  (1885—1942) — російський психоаналітик

Інше 
 Сабіна — історичний і географічний регіон в центрі Італії
 665 Сабіна — астероїд головного поясу, відкритий 22 липня 1908 року
 Санта Сабіна — церква в Римі
 Ель-Сабіна — місто на південному заході Сирії

Див. також 
 Сабріна